Dans la mythologie grecque, les dryades (du grec ancien drus, « chêne ») sont des nymphes protectrices des forêts. Leur nom peut également désigner :
 les Dryades, des oiseaux-mouches ;
 les Dryades, des petits arbrisseaux à fleurs blanches de la famille des rosacées, comme la Dryade à huit pétales
 En botanique, arbre ou arbuste forestier, sciaphile au moins à l’état juvénile, représentatif du climax forestier dans le cycle sylvigénétique.